Diese Liste zeigt die Wappen der Kreise in Rumänien.

Derzeit ist Rumänien in eine Stadt (Bukarest) und 41 Kreise (rumänisch Județ) unterteilt, die alle ein eigenes Wappen führen.

Liste

Weblinks 

 Flags of the World (englisch)

Rumanien
Wappen (Rumänien)